Те́стер (произносится [тэстэр]) — бытовое название нескольких видов приборов:
 Мультиметр
 Кабельный тестер

См. также 
 Тестирование программного обеспечения — о профессии.